Bob Howard (1963) – wrestler statunitense
Robert E. Howard (1906 – 1936) – scrittore statunitense autore di Conan il barbaro
Robert Howard (1626-1698) – politico e autore teatrale inglese
Robert Howard (1584-1653) – nobile proprietario terriero inglese figlio di Thomas Howard, I conte di Suffolk
Robert Howard (1975-2004) – pesista statunitense